Regent i Danmark: Margrete 1. 1387-1412 og formelt Erik 7. af Pommern 1396-1439

Se også 1399 (tal)

Begivenheder 
 29. september - Henrik 4. efterfølger Richard 2. på den engelske trone . Henrik 4. regerer indtil 1413.
13. oktober – Henrik 4. af England krones som den første engelske konge af huset Lancaster.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
99
Artikler om enkelte år